Сезон 2003/04 стал для «Манчестер Юнайтед» 12-м сезоном в Премьер-лиге, а также 29-м подряд сезоном в высшем дивизионе английского футбола.

«Юнайтед» выиграл 11-й Кубок Англии в своей истории, победив «Миллуолл» со счетом 3:0 на стадионе «Миллениум» в Кардиффе, но уступил титул чемпиона Премьер-лиги «Арсеналу» — спад игровой формы во второй половине сезона совпал с 8-месячной дисквалификацией Рио Фердинанда из-за пропущенных тестов на допинг-препараты.

Новыми приобретениями стали португальский вингер Криштиану Роналду, бразильский чемпион мира полузащитник Клеберсон, камерунский полузащитник Эрик Джемба-Джемба и французский нападающий Давид Белльон. Роналду, забивший первый гол в финале Кубка Англии, стал единственным из новых футболистов, закрепившимся в основном составе.

Участие в Лиге чемпионов и Кубке Футбольной лиги закончилось на стадии 1/8 финала.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
 См. также: Премьер-лига в сезоне 2003/04

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака – указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы игроков

Перешли в клуб

Ушли из клуба

Ссылки 
 Сезон 2003/2004 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Результаты матчей Премьер-лиги сезона 2003/04 на сайте RSSSF.com 

2003-2004
Манчестер Юнайтед